Haarländer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haarländer (* 1918), deutscher Meteorologe
 Stephanie Haarländer (* 1961), deutsche Historikerin
 Wilhelm Haarländer (1893–1976), deutscher Geologe
Siehe auch:
 Harlander